Vars (Charente)
 Vars (Haute-Saône)
 Vars (Altos-Alpes)